Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kertaraharja (Taraju), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Kertaraharja (Cikembar), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Kertaraharja (Pedes), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
Kertaraharja (Pagelaran), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java